Неаполітанська мова (, ) — романська мова. Поширена в Південній Італії, в Кампанії, Неаполі, Гаете та у Сорі, округах південного Лаціо, в частині Аськолі (Марке), у північній Калабрії, північній і центральній частинах Апулії.

Мова більшості класичних італійських опер. Зокрема, відома пісня 'O sole mio виконується неаполітанською мовою:

Посилання 

 Неаполітанська мова на сайті Ethnologue: Napoletano-Calabrese. A language of Italy 
 Неаполітанська мова на сайті Glottolog 3.0: Language: Continental Southern Italian 
 Неаполітанська мова на сайті WALS Online: Language Italian (Napolitanian) 

Романські мови
Мови Італії